Тынисте () — эстонская фамилия. Известные носители:
 Тынисте, Тоомас (род. 1967) — советский и эстонский яхтсмен, эстонский политик.
 Тынисте, Тыну (род. 1967) — советский и эстонский яхтсмен.